Gudow steht für:
 Gudow, Gemeinde im Kreis Herzogtum Lauenburg in Schleswig-Holstein
 Gudow (Lübtheen), Ortsteil der Stadt Lübtheen im Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Amt Gudow-Sterley, Amt im Kreis Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein 
 den ehemaligen Grenzübergang Gudow/Zarrentin zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik  

Siehe auch:
 Gutow
 Godow